Соревнования по парусному спорту на XIX летних Олимпийских играх в Мехико, Мексика проводились в пяти дисциплинах. Все дисциплины были мужскими.

Соревнования по парусному спорту проводились с 14 октября по 21 октября 1968 года на побережье Акапулько.

Швейцарец  завоевал серебряную медаль в классе 5.5 mR в возрасте 66 лет и 164 дней, что делает его самым возрастным призёром Олимпийских игр после Второй мировой войны во всех видах спорта. Для Новерра те Игры стали четвёртыми в карьере, ранее он выступал в олимпийских регатах в 1936, 1948 и 1952 годах.

Классы яхт 

 = Мужчины,  = Женщины,  = Открытый класс

Медалисты

Страны

Примечания

Литература 
 
 
 Organizing Committee for the Games of the XIX Olympiad (1968). The Games of the XIX Olympiad Mexico 1968, The Official Report of the Organizing Committee Volume Three Part Two (pdf)  — Yachting. — pp. 469–488

Соревнования на летних Олимпийских играх 1968
Парусный спорт в Мексике